Avoine se poate referi la:
Avoine, localitate în departamentul Indre-et-Loire, Franța
Avoine, localitate în departamentul Orne, Franța